

Mythologie grecque 
 Euterpe, la muse de la musique.

Biologie 
 Euterpe, genre de palmiers.

Science 
 (27) Euterpe, astéroïde.

Littérature 
 Euterpe, revue musicale semestrielle.

Bande-dessinée 
 Euterpe, manga français créé par Art-of-K.